Марк Виниций — имя двух римских политических деятелей:

 Марк Виниций (консул 19 года до н. э.)
 Марк Виниций (консул 30 года)